Henry Ford kan syfta på bland andra:

 Henry Ford (1617–1684), engelsk politiker
 Henry Ford (1753–1813), engelsk orientalist
 Henry Ford (1863–1947), amerikansk industriman
 Henry Ford II (1917–1987),  amerikansk industriman
 Henry Chapman Ford (1828–1894), amerikansk illustratör
 Henry Jones Ford (1851–1925), amerikansk statsvetare
 Henry Justice Ford (1860–1941), brittisk illustratör